ТУР — многозначная аббревиатура:

 ТУР — трансуретральная резекция
 ТУР — трансуретральная резекция предстательной железы
 ТУР — Третья украинская республика
 ТУР — Тулунский угольный разрез
 тур. — турецкий
 тур. — туризм, туристический, туристский

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей